La saison 2019-2020 du Championnat d'Irak de football est la quarante-sixième édition de la première division en Irak, la Iraqi Premier League. Les vingt clubs participants sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

Al Shorta Bagdad est le tenant du titre.

Déroulement de la saison 
Le championnat débute le 18 septembre 2019, mais le 23 octobre 2020 il est interrompu à cause des manifestations dans le pays.

Le 25 janvier 2020, la fédération annule toutes les journées déjà jouées, et propose une reprise avec uniquement les matchs aller. Le championnat reprend le 16 février 2020, toutefois cinq équipes se sont retirées.

Le 10 mars 2020, la saison est de nouveau interrompue, maintenant à cause de la pandémie de Covid-19. Le 3 juin 2020, la saison est annulée, les résultats de la saison précédente seront prise en compte pour la qualification à la Ligue des champions de l'AFC 2021.

Équipes participantes

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement

Après première interruption 
Le 23 octobre 2020, le championnat est interrompu à cause des manifestations dans le pays.

|width=50% align=top|

|}

Après deuxième interruption 
Le championnat reprend le 16 février 2020, cinq équipes déclarent forfait. Les résultats antérieurs sont annulés. Le 10 mars 2020, la saison est de nouveau interrompue, à cause de la pandémie de Covid-19.

|width=50% align=top|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2019-2020
Irak M1
2019 en Irak
2020 en Irak